
Флойд () — фамилия и имя, распространённые в англоговорящих странах. Происходит от  — «серый», «коричневый». Известные носители:

Фамилия 
 Флойд, Джон (1806—1863) — 31-й губернатор штата Виргиния, военный министр США, генерал армии Конфедерации.
 Флойд, Джордж (1973—2020) — афроамериканец, убитый полицией во время ареста.
 Флойд, Карлайл (1926—2021) — американский оперный композитор.
 Флойд, Роберт (1936—2001) — американский учёный в области теории вычислительных систем.
 Флойд, Слипи (род. 1960) — американский баскетболист, выступавший в НБА.
 Флойд, Чарльз Артур (1904—1934) — американский грабитель банков.
 Флойд, Франклин (1943—2023) — американский убийца и насильник.
 Флойд, Эдди (род. 1937) — американский ритм-н-блюзовый певец и автор песен.

Имя 
 Каунсил, Флойд (1911—1976) — американский блюзовый гитарист и певец.

См. также 
  — вариант фамилии.
  — вариант фамилии.

Примечание